"Jana Gana Mana" («El espíritu de todo el pueblo») es el himno nacional de la India. La melodía y las letras fueron compuestas y escritas en 1911 por Rabindranath Tagore, Premio Nobel de literatura, quien también escribió la letra del himno nacional de Bangladés "Amar Shonar Bangla". Muchas palabras de la letra fueron sanscritizadas.

Está basado en el himno Brahmo "Bharoto Bhagyo Bidhata" ( ভারত ভাগ্য বিধাতা) que fue creado por Tagore. Fue proclamado oficialmente como Himno Nacional de la India por la Asamblea Constituyente de la India el 24 de enero de 1950.

Historia 
En 1911, el políglota bengalí Rabindranath Tagore escribió el poema original "Bharoto Bhagyo Bidhata", que tiene cinco estrofas. El poema fue publicado en enero de 1912 en el Tatwabodhini Patrika, que fue la publicación oficial del Brahmo Samaj con Tagore.

Se cantó públicamente por primera vez el 27 de diciembre de 1911 en la sesión de Calcuta (ahora Kolkata) del Congreso Nacional Indio.

En 1912, la canción fue interpretada por Sarala Devi Chaudhurani, la sobrina de Tagore, junto con el grupo de estudiantes de la escuela, frente a destacados miembros del Congreso como Bishan Narayan Dhar, presidente del Congreso Nacional Indio, y Ambika Charan Majumdar.

Fuera de Calcuta, el 28 de febrero de 1919, la canción fue cantada por el propio bardo en una sesión en una universidad en Andhra Pradesh, donde Tagore visitó para cantar la canción. La canción cautivó a los estudiantes universitarios, mientras que Margaret Cousins (entonces subdirectora de la universidad) pidió a Tagore que creara una traducción al inglés de la canción y escribiera la notación musical del himno nacional. Tagore tradujo el texto al inglés mientras estaba en la universidad, que tituló "The Morning Song of India" – vía Wikisource. La universidad adoptó la traducción de Tagore de la canción como su canción de oración que todavía se canta hoy.

La canción fue seleccionada como himno nacional por Subhas Chandra Bose mientras estaba en Alemania. Cuando se fundó la Sociedad Indio-Alemana el 11 de septiembre de 1942 en Hamburgo, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Hamburgo tocó por primera vez "Jana Gana Mana" como el himno nacional de la India recién independizada.

Antes de que fuera adoptado oficialmente como himno nacional de la India en 1950, "Jana Gana Mana" se escuchó en la película Hamrahi de 1945. También fue adoptada como canción escolar del Doon School en 1935.

Letra 
Letra original y traducción de Rabindranath Tagore
{|class="wikitable" style="text-align:center;" style="font-size:90%;"
|-
!style="background-color:#FF9933;color:white;"|Letra original en bengalí
!style="background-color:white;color:#000080;"|Letra oficial en hindi
!style="background-color:#138808;color:white;"|Traducción al inglés
|-
|<poem>জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে,
ভারত ভাগ্য বিধাতা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎ‍‌কল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা
জন গণ মঙ্গল দায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে
জয় জয় জয়, জয় হে॥<ref>"Jana Gana Mana" full lyrics. nationalanthems.info. Kendall, David.</ref></poem>
|जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता!
पंजाब-सिन्ध-गुजरात-मराठा, 
द्रविड-उत्कल-बङ्ग 
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंग
तब शुभ नामे जागे, 
तब शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे, 
भारत भाग्य विधाता!
जय हे! जय हे! जय हे!
जय जय जय जय हे!
|Thou art the ruler of the minds of all people,
Dispenser of India's destiny. 
Thy name rouses the hearts of Punjab, Sindh,
Gujarat and Maratha,
Of the Dravida and Odisha
and Bengal;
It echoes in the hills of Vindhya and the 
Himalayas,
Mingles in the music of Ganga and Yamuna
and is chanted by 
The waves of the Indian sea.
They pray for thy blessings and sing thy praise.
The saving of all people waits in thy hand,
Thou dispenser of India's destiny. 
Victory, victory, victory to thee.
|}

Transcripciones

Traducción al español
Del espíritu de todo el pueblo eres el líder,
de la India eres quien traerá la fortuna !Tu nombre conmueve los corazonesde Panyab, de Sind, de Guyarat, de Maratha,
de Dravida, de Orissa y de Bengala !Resuena en los montes Vindhya y en los Himalayas,se funde con la música del Yamuna y del Ganges,
y las olas del mar indio'' lo cantan !
Rezan por obtener tu bendición, y cantan tus glorias.
La salvación del pueblo descansa en tus manos!
De la India eres quien traerá la fortuna!
Victoria, victoria, victoria a ti.

Véase también 
 Bandera de la India
 Emblema nacional de la India
 Rabindranath Tagore
 Vande Mataram
 "Amar Shonar Bangla"

Referencias

Enlaces externos 

Himnos nacionales de naciones independientes
Himnos de India
Música de India
Idioma bengalí
Canciones de India
Canciones en bengalí
Obras de Rabindranath Tagore
Composiciones en mi bemol mayor